Roodebeek est le nom de plusieurs rivières en Belgique et aux Pays-Bas. Le mot signifie en néerlandais : ruisseau rouge.
 Roode Beek, cours d'eau du Limbourg néerlandais.

 Roodebeek est une station du métro de Bruxelles.
 Avenue de Roodebeek à Bruxelles.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme